Змачинский — польская фамилия.

 Змачинский, Михаил Романович (1937—2009) — Герой Социалистического Труда.
 Змачинский, Эмиль Викентьевич (1889—1945) — русский, советский химик.